Moški smuk na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 14. februarja 2021.  Zlato medaljo je osvojill Vincent Kriechmayr, drugi je bil Andreas Sander, tretji pa Beat Feuz.

Rezultati 

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021